Суперку́бок Эсто́нии по футбо́лу 2020 () — двадцать пятый розыгрыш Суперкубка Эстонии, футбольного матча, в котором встречаются чемпионы Эстонии и обладатели Кубка страны предыдущего сезона. Матч прошёл 1 марта 2020 года в Нарве, в нём встретились действующий чемпион страны таллинская «Флора» и обладатель Кубка Эстонии клуб «Транс» (Нарва).

Матч за Суперкубок Эстонии впервые состоялся в Нарве, если не считать розыгрыш 2001 года, когда в Суперкубке тоже участвовал «Транс», а регламент предусматривал два матча дома и в гостях. При этом в розыгрыше 2020 года номинальным хозяином считалась «Флора». Игра состоялась на стадионе «Калев-Фама», вмещающем 1000 зрителей.

Для «Транса» участие в Суперкубке 2020 года стало пятым в истории — в 2007 и 2008 годах он одерживал победу в турнире (оба раза над таллинской «Левадией»), а в 2001 и 2012 годах — уступал. «Флора» ранее участвовала в 14 розыгрышах, из которых в девяти победила. Единственный матч между «Флорой» и «Трансом» в рамках Суперкубка ранее состоялся в 2012 году, когда таллинский клуб одержал победу 4:0.

Победу в матче за Суперкубок 2020 года одержала «Флора», обыграв «Транс» 2:0, тем самым завоевала десятый Суперкубок в своей истории. Счёт открыл Рауно Саппинен после низкой подачи с углового удара Константина Васильева на 6-й минуте. Васильев отдал второй голевой пас на 83-й минуте, когда окончательный счёт установил Рауно Аллику. «Транс» играл в меньшинстве последнюю четверть часа, за две жёлтые карточки был удалён африканский легионер Элизе. Судья Роомер Тараев также удалил помощника тренера «Транса» Ильгара Набиева. После матча тренер «Транса» Дженк Озджан подверг критике судейство.

Подробности

См. также 
 Суперкубок Эстонии по футболу
 Чемпионат Эстонии по футболу 2019

Примечания

Ссылки 
 Протокол матча на сайте ЭФС

Спорт в Эстонии в 2020 году
Суперкубок Эстонии по футболу
События 1 марта
Март 2020 года
Спортивные соревнования в Нарве
Национальные футбольные суперкубки в сезоне 2020
Матчи ФК «Флора»